— ділянка очеревини, що опускається від шлунка вниз у вигляді мішка
 
 
 Сальник — жирова складка (чепець) в очеревині вівці чи свині, що є захисним органом черевної порожнини, використовується в кулінарії для приготування різноманітних страв.
 Сальник (сальникове ущільнення) — ущільнення, що застосовується в з'єднаннях машин з метою герметизації зазорів між деталями, що обертаються, з нерухомими деталями.

Топонім 

 Сальник — село, Вологодська область, Вожегодський район

 Сальник — село, Вінницька область, Калинівський район